Christiania, ciutat autogestionària lliure, a Copenhaguen
 Christiania és el nom que rebé la ciutat d'Oslo, entre 1624 i 1924, també escrit Kristiania